Anutschino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Anutschino (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Anutschino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Anutschino (Pensa, Kamenski), in der Oblast Pensa, Kamenski rajon
 Anutschino (Pensa, Luninski), in der Oblast Pensa, Luninski rajon
 Anutschino (Primorje), in der Region Primorje, Verwaltungszentrum des Anutschinski rajon